Тонбридж:

 Тонбридж — город в Великобритании.
 Тонбридж Эйнджелс — английский футбольный клуб из города Тонбридж, Кент.